gestippelde smaragdgroefbij
 gewone smaragdgroefbij
 glimmende smaragdgroefbij
 langkopsmaragdgroefbij